Лос Порталес има више значења:

 Лос Порталес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Порталес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Порталес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Порталес (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Порталес (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Порталес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Порталес, Сан Антонио де лос Арболес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Порталес (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Порталес (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Порталес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Порталес (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Порталес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Порталес, Алфредо Домингез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику